Микола Іванович Харджиев (;  , Каховка, Таврійська губернія -  , Амстердам) — письменник, історик новітньої літератури і мистецтва, текстолог, колекціонер.

Біографія і творчість 
Народився 26 червня 1903 р. в Каховці. Батько працював у заповіднику Асканія-Нова, мати — Хрісіклія Мільтіадівна Янсілопуло, гречанка з міста Ізмір. У сім'ї було четверо дітей. Середню школу закінчив у Каховці.

1925 року закінчив юридичний факультет Одеського університету. Почав публікуватися в 1921 році, працював у газеті «Моряк» коректором. Іронічний портрет Харджиєва в цей період, під ім'ям Харито, фігурує в повісті К. Паустовського «Чорне море». В Одесі подружився з Е. Багрицьким.

В кінці 1920-х років Харджиєв переїхав до Ленінграду, а потім в Москву. Був близький до кола футуристів, Ю. Тинянова, Б. Ейхенбаума і В. Шкловсько, молодших опоязівців (В. Тренін, Т. Гриць, М. Нікітін). У той же час познайомився з Кручоних, з яким вони потім сорок років «нескінченно сварилися і не могли розлучитися один з одним. Дуже дружили».

У 1928 році на вечорі ОБЕРІУ в ленінградському Інституті історії мистецтв познайомився з Хармсом, Введенським і Заболоцький, які там виступали. На вечір прийшов і жив при інституті Малевич.

У 1928 році Харджиєв деякий час жив в Кунцеве у Багрицького, тут він познайомився з Осипом Мандельштамом, який пізніше говорив, що у Харджиєва «абсолютний слух на вірші». У 1930 році відбулося знайомство з Анною Ахматовою. Знайомство це перейшло в багаторічну дружбу, про що красномовно свідчать написи на подарованих Ахматової книгах.

Харджиєв допомагав Ахматовій в підготовці її статей про О. С. Пушкіна, перекладах старих корейських поетів (ряд перекладів належить йому). М. І. Харджиєву були присвячені вірші Ахматової «Воронеж», "Про вірші Нарбута " (зі спадщиною якого її познайомив Харджиев). Відповідальний секретар комісії з літературної спадщини Е. Багрицького (1934). Член Спілки письменників з 1940 року.

Коли Казимир Малевич повернувся в сталінську Росію, його роботи були конфісковані, і в 1930 році він був заарештований і йому було заборонено займатися мистецтвом. Харджиєв зберіг велику кількість документів та мемуарів, пов'язаних з авангардистським рухом, та близько 1350 творів мистецтва. Сюди входили олійні картини, гуаші та малюнки Малевича; картини Павла Філонова, Михайла Ларіонова, Наталії Гончарової та Ольги Розанової; та важливі малюнки Ель Лісицького.

Восьмиметрову кімнату Харджиєва в Мар'їній Рощі (Олександрівський пров., 43, кв. 4) Ахматова називала «притулком поетів». Там бували Пастернак, Кручоних, Нарбут, Зенкевич, Хармс, Введенський, Олейников, Малевич, Татлін, Чурилин, Суетин, Пунін, Мандельштам і багато інших. Тут на початку червня 1941 року відбулася зустріч Анни Ахматової і Марини Цвєтаєвої.

Восени 1941 року, під час наступу німців на Москву, Харджиєв зі своїм другом Треніним записався до лав ополченців в Спілці письменників. Ополченців в цивільному одязі відправили пішки до лінії фронту. Міські черевики швидко розвалилися, Харджиєв йшов практично босоніж, застудився і майже в нестямі був залишений в глухому селі далеко від Москви. Весь загін загинув, серед загиблих був і Тренін. Харджиєв був нагороджений медаллю «За оборону Москви».

У листопаді 1941 року евакуювався в Алма-Ату, де працював в сценарному відділі «Мосфільму» у С. Ейзенштейна  . В Алма-Аті Харджиєв пробув до грудня 1942 року.

Після війни жив у двокімнатній квартирі на Кропоткинській вулиці (б. 17, кв. 70).

Харджиєв — автор повісті «Яничар» (1933, іл. В. Фаворського), біографічної книги про П. Федотова «Доля художника» (1954). Йому належить безліч експериментальних і жартівливих віршів. Член Спілки письменників СРСР (1940). Писав вірші, публікувалися під псевдонімом «Феофан Бука» в самвидавському журналі «Транспонанс» .

Родина 
 Був одружений на Серафимі Суок (Нарбут). За словами Е. Г. Герштейн, Сима скористалася можливістю виїхати восени 1941 року з Москви в евакуацію. «Він обвінчався з нею і повіз її як свою дружину» .
 Друга дружина - художниця Лідія Василівна Чага ( - 7 листопада 1995) була з Харджиєвим до останнього дня свого життя. Про те, як довго тривав їх союз, можна судити за непрямими даними - в листі до М. І. Харджієва, відправленому з Ленінграда 6 жовтня 1954 року, А. А. Ахматова передає привіт Лідії Василівні  .За спогадами Костянтина Ваншенкіна, Лідія Василівна Чага була «цікава, яскрава. Під час війни - медсестра. А ще й балерина, і лялькарка. Словом, велика майстриня» . Художник Д. І. Мітрохін був її вітчимом  .

Архів Харджиєва 

Харджиєву належав унікальний приватний архів. Він зібрав багатющу колекцію російського авангардного мистецтва, книжних видань і документів епохи. За словами самого Харджиєва, «такого не було в Ленінській бібліотеці», «такого не було в державних зборах» . Автори самі дарували йому свої твори, як другу і людині, що розуміє їх творчість. Всі ці безцінні нині автографи він збирав і вивчав в той час, коли ними мало хто цікавився, і зберігав в роки гонінь на їх авторів.

Микола Харджиєв мав великий архів документів, малюнків і картин російських художників-футуристів. Його ринкова вартість оцінювалася приблизно в 100 млн. Фунтів стерлінгів . У 1992 році Харджієвих запросив професор Віллем Вестштейн з Слов'янського інституту Амстердамського університету відвідати університет.  У відповідь Микола Харджиєв запропонував свій архів документів Інституту Вестштейна, а свою колекцію творів музею Штеделейка в Амстердамі в обмін на допомогу Вестштейна в переміщенні Харджієвих та їх володінь на Захід . Архів оглянули мистецтвознавці зі Стеделейка, щоб засвідчити справжність картин; вони залучили Кельнську галерею Гмурзинських для переміщення архіву з Росії . Власники галереї Кристина Гмуржинська та її діловий партнер Матіас Расторфер супроводжували Вестштейна в 1993 році на зустріч з Харджієвими. 

В останні роки життя вченого, коли колекція стала коштувати мільйони, її «розікрали в пух і прах»  . Зрештою, Микола Іванович, якого вважали вкрай недовірливим, став жертвою саме своєї довірливості, поклавшись на допомогу жадібних, позбавлених сорому людей - йому навіть в голову не приходило, що вони можуть виявитися настільки непорядними  .

Перший раз жертвою пограбування, яке пізніше буде названо «крадіжкою століття» і «ідеальним злочином» (вчиненим з гарантією неможливості переслідування за законом), Микола Іванович став у 1977 році. «Людина, на чиїй відсутньої совісті лежить пограбування старшого колеги - шведський славіст Бенгт Янгфельдта»  . Під приводом матеріального забезпечення переїзду вченого на Захід, де той планував займатися науковою і видавничою діяльністю, Янгфельдта по дипломатичних каналах таємно вивіз до Швеції чотири картини Казимира Малевича, що належали Харджієву

 Супрематизм з мікро-червоними елементами, 79 х 79;
 Зрушений квадрат (охра), 79 х 70,5;
 Біле на чорному (білий квадрат), 79 х 79;
 Чорний хрест, 79 х 79.

Дозволи на виїзд Харджиєв не отримав, і Янгфельдт присвоїв собі картини, незважаючи на те, що 28 серпня 1977 року Харджиєв передав йому через Розмарі Циглер (професора-славістку з Відня) лист з вимогою повернення картин .

У 1980 році одна з картин, під назвою «Чорний хрест», була продана Янгфельдтом Центру Помпіду в Парижі. Дочекавшись закінчення 25-річного терміну, після якого злочин стає неосудним, Янгфельдт, за визначенням Мейлаха, зайнявся відмиванням вкрадених картин  . У 2004 році стокгольмський Музей сучасного мистецтва отримав в дар від Янгфельдта картину Казимира Малевича, що отримала назву «Супрематична композиція: білий квадрат на чорному тлі».

8 листопада 1993 року, на запрошення Амстердамського університету, 90-річний Микола Іванович Харджиєв і його 83-річна дружина, Лідія Василівна Чага, виїжджають з Росії в Голландію .

27 липня 1995 року, складаючи заповіт, Харджиєв призначає своїм спадкоємцем Бориса Абарова , який став опікуном старої пари в 1995 році.

7 листопада 1995 року загинула Лідія Чага  . Харджиєв залишився один.

9 листопада 1995 року - для керування рештою частиною архіву і колекції творів мистецтва в Амстердамі був зареєстрований фонд «Харджиєв - Чага».

10 червня 1996 року - Микола Іванович Харджиєв помер. Його багатостраждальна колекція знову піддалася розграбуванню. Фонд змінив свою політику. Замість записаного в Статуті положення про «збереження колекції як єдиного цілого», приймається рішення про продаж кращого .

14 грудня 2011 року в Російський державний архів літератури і мистецтва була повернута з Нідерландів унікальна колекція російського авангарду з архіву Миколи Івановича Харджиєва .

У 2013 році багато робіт з колекції Харджієвих були включені у велику ретроспективу Малевича, що проходила в музеї Штеделіка в Амстердамі. Остаточний каталог колекції був опублікований компанією Stedelijk у жовтні 2013 р.

Нагороди 
 Лауреат премії Олексія Кручоних (Херсон, 1990).

Бібліографія 

Монографії, збірники
 
 Янычар. — Л.: Издательство писателей, 1933. — 128 с.
 Поэтика раннего Маяковского: Материалы. — М.: Литературный критик, 1936 (в соавторстве с В. Трениным)
 
 Маяковский и живопись. — М.: Художественная литература, 1940
 Н. Харджиев. Судьба художника. М. : «Советский писатель», 1954,
 
 К истории русского авангарда. The Russian avant-garde / послесл. Р. Якобсона. Stockholm: Hylaea Prints, 1976
 К истории одной неизданной книги В. В. Розанова. Licosa: Le Lettere Editore, 1980—1981
 Из материалов о Маяковском. Licosa: Le Lettere Editore, 1980—1981
 Литература после живописи. Ейск: Ейский историко-краеведческий музей, 1990
 Статьи об авангарде: в 2 т. / сост. Р. Дуганов, Ю. Арпишкин, А. Сарабьянов; предисл. Р. Дуганова; послесл. Ю. Арпишкина. М., 1997
 Из архива Николая Ивановича Харджиева / ed. I. A. Menʹshova, J. E. Bowlt. Los Angeles: Institute of modern Russian culture, 1999
 Куклоподобие: Стихотворения 1930—1980 гг. / послесл. С. Сигея. Madrid: Ediciones del Hebreo Errante, 2001
 A legacy regained: Nikolai Khardzhiev and the Russian avant-garde /John E. Bowlt, Mark Konecny, eds. St. Petersburg: Palace Editions, 2002
 Письма в Сигейск / [introd. by W. G. Weststeijn]; введ. и коммент. С. Сигея. Amsterdam: Pegasus, 2006
 От Маяковского до Кручёных: Избранные работы о русском футуризме / сост. С. Кудрявцев. М.: Гилея, 2006. — 560 с. — 1 500 экз. — ISBN 5-87987-038-3
 Феофан Бука. Кручёныхиада: Книга стихотворных посланий к А. Кручёных / Сост., предисл. и рис. С. Сигея. — М.: Гилея, 1993. — 64 с. — (Библиотека Сергея Кудрявцева)

Статті
 О рисунке Модильяни // День поэзии 1967. — М.: Советский писатель, 1967
 Неведомые шедевры: Памяти Петра Бромирского // Декоративное искусство СССР. — 1969. — № 12. — С. 43—46
 Памяти Михаила Матвеевича Никитина // Советское искусствознание. — М.: Советский художник, 1986. — Вып. 20. — С. 420—422
 О переводах в литературном наследии Анны Ахматовой // Тайны ремесла: Ахматовские чтения. — М., 1992. — Вып. 2
 О Хармсе / публ. М. Мейлаха // Studi e scritti in memoria di Marzio Marzaduri a cura di Giovanni Pagani-Cesa e Ol’ga Obuchova. Padova: CLEUP, 2002. P. 49—62

Переписка
 Мейлах, М. «Утехи младших школяров»: Семнадцать писем Н. И. Харджиева // Тыняновский сборник. — М.: ОГИ, 2002. — Вып. 11. — С. 533—546. — ISBN 5-94282-117-8
 
 Николаша: [Из переписки Н. Я. Мандельштам с Н. И. Харджиевым] // Мандельштам Н. Об Ахматовой. — М.: Новое издательство, 2007. — С. 283—333

Редакція, коментарі
 Маяковский, В. В. Полн. собр. соч.: в 12 т. — М., 1939—1949. — 1939. — Т. 1 / ред., коммент. Н. Харджиева
 Хлебников, В. Неизданные произведения. Поэмы и стихи. Проза / ред. и коммент. Н. Харджиева, Т. Грица; переплёт и фронтиспис В. Татлина. — М., 1940
 Мандельштам, О. Стихотворения / сост, подгот. текста и примеч. Н. И. Харджиева. — М.: Советский писатель, 1973. — (Библиотека поэта). (Работа над томом началась в 1958.)

Інтерв'ю
 
  То же: Итоги. — 1998. — № 19.

 
 Николай Харджиев. Обитатель музея: Документальный фильм (Россия, 2014)

Примітки

Література

Про архів і зібрання М. І. Харджиєва 

 
 
  Те ж: Підсумки. - 1998. - № 19
 Rottenberg, H. Meesters, marodeurs: de lotgevallen van de collectie-Chardzjiëv. - Amsterdam: J. Mets, 1999..

Про Харджиєва 
 

 

 

 Поезія і живопис: Збірник праць пам'яті Н. І. Харджієва / під ред. М. Б. Мейлаха і Д. В. Сарабьянова . М .: Мови російської культури, 2000 . - (Мова. Смуток. Культура). - 848 с. - ISBN 5-7859-0074-2
 A legacy regained: Nikolai Khardzhiev and the Russian avant-garde / Petrova E., ao Bad Breisig: Palace Ed., 2002
 Козовій, В. Таємна вісь: Миколі Івановичу Харджієва - 90 років. Остання зустріч: Амстердамський щоденник // Козовій, В. Таємна вісь: Обрана проза. - М .: Новое литературное обозрение, 2003. - С. 163-168, 169-174.
 Гардзоніо, С. Микола Харджіев і поетика ОБЕРІУ // Поет Олександр Введенський: зб. м-лов. - Белград; М., 2006.

Посилання 

 Харджіев, Н. Маяковський і Хлєбніков // Харджіев, Н., Тренін, В. Поетична культура Маяковського. - М., 1970. - С. 96-126, 318-320.
 Персональна сторінка Н. І. Харджієва на сайті «Хлєбнікова поле».

Члени Спілки письменників СРСР
Текстологи
Російські колекціонери
Російські мистецтвознавці
Мистецтвознавці СРСР
Письменники Росії XX сторіччя
Радянські філологи
Російські філологи
Випускники Одеського університету
Померли в Амстердамі
Уродженці Каховки
Нагороджені медаллю «За оборону Москви»